Miquel Porta Perales (Badalona, 1948) es ingeniero técnico químico, también licenciado en Filosofía y Letras. Ensayista, articulista, columnista, comentarista y crítico de libros de no ficción en lengua castellana y catalana. Colaborador de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por José María Aznar.

Ha colaborado como articulista en diversos medios de comunicación impresos, entre los que destacan El País, Diari de Barcelona, Avui, ABC, El Punt y El PuntAvui. Ha sido columnista del digital Crónica Global. Ha ejercido de crítico literario en los suplementos culturales de El País, Diari de Barcelona, La Vanguardia, Avui y ABC. Actualmente, es articulista y columnista de ABC, articulista de Economía Digital y colaborador de la revista Hänsel* i Gretel*. Como comentarista político y/o cultural, ha colaborado en diversos programas de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio 4, Televisió de Catalunya, Televisión Española, ComRadio, Catalunya Ràdio, Cope, Cadena Ser, Rac1, BTV, la Xarxa, Telemadrid  y TeleB. Ha publicado artículos en revistas como Argumentos, El Viejo Topo, Transición, Cuadernos noventa, Arrel, El Món, El Temps, Leviatán, Letra Internacional, Lateral, El Noticiero de las Ideas, Actualidad Económica, Cuadernos de Pensamiento Político, Barcelona Metrópolis, Revista de Libros y Revista de Occidente.

Fue colaborador del Instituto de Estudios del Libre Comercio (Idelco), en el que publicó el opúsculo La gran superficie comercial (2002). Como ensayista, ha publicado diversos libros, entre los que destacan - en lengua castellana- La tentación liberal, La orquesta rosa, Totalismo, Paganos y Sumisión en la granja. En lengua catalana, Malalts de passat y Si un persa viatgés a Catalunya.      

Como ensayista y articulista, critica -desde una perspectiva liberal- el nacionalismo, la izquierda y los denominados nuevos movimientos sociales, con los que se familiarizó durante los años de la dictadura franquista y la Transición. Apuesta por una sociedad abierta (Estado de derecho, autonomía individual, seguridad, concepción relativa de la verdad, sentido del límite, pluralismo epistemológico, responsabilidad, democracia formal, libertad de mercado, propiedad privada, igualdad de oportunidades, rechazo del determinismo y del afán de redención) que protege de los peligros de la utopía siempre infelizmente realizada y de los proyectos de ingeniería social deliberada en los que se acostumbra a  parapetar el integrismo; una sociedad abierta que nos instala en el mundo real con la intención de cambiarlo en la medida en la que sea factible y deseable.

Libros publicados 
 El positivismo lógico. El Círculo de Viena (Montesinos, 1983)
 Nació i autodeterminació. El debat nostre de cada dia (La Magrana, 1987)
 Camaleons i numantins. La perestroika dels intel·lectuals catalans (Barcanova, 1992)
 Sade (La Magrana, 1992)
 Les ideologies polítiques (La Magrana, 1994)
 Des de la trona. Fonamentalistes, predicadors i nostàlgics a la cultura catalana actual (Laertes, 1994)
 Del franquisme als Jocs Olímpics. 1975-1992 (Barcanova, 1995)
 El gran naufragi. La crisi de la cultura progressista (Thassàlia, 1996)
 Adéu al nacionalisme. El catalanisme en l'era postnacional (Thassàlia, 1997)
 Dues millor que una. Les raons del bilingüisme (Thassàlia, 1997)
 Lliures i europeus. Del consens a la moneda única. 1975-1999. Història de Catalunya. Volumen 11. (La Vanguardia, 1998). Edición en CD. 
 Malalts de passat. Una revisió crítica de la identitat catalana  (Laertes, 2000)
 Claves del siglo XXI. (La Vanguardia, 2000). Dirección editorial de Josep Carles Rius.
 Els reptes de la interculturalitat a la Mediterrània (Proa, 2001). Edición Joseph Maila y Maria-Àngels Roque
 Elogi del present. Una apologia raonada de l'ordre establert (Laertes, 2002)
 El futuro de España en el XXV aniversario de la Constitución (Faes, 2003). Presentación de Marcelino Oreja. Con artículos de José María Aznar y otros
 Si un persa viatgés a Catalunya. Un pamflet sobre el nacionalprogressisme català (L'esfera dels llibres, 2005)
 El fraude del buenismo (Faes, 2005). Coordinador Valentí Puig
 L'endemà de la independència (L'esfera dels llibres, 2006). Con artículos de Francesc-Marc Álvaro, Oriol Bohigas, Xavier Bru de Sala, Francesc de Carreras, Josep Cuní, Hèctor López Bofill, Miquel Porta Perales, Valentí Puig, Xavier Rubert de Ventós y Albert Sáez
 Diccionario persa de Cataluña. Una guía para entrar y salir de Cataluña (L'esfera dels llibres, 2006). Edición catalana y castellana.
 La tentación liberal. Una defensa del orden establecido (Península, 2009)
 Adéu Espanya, adéu Catalunya (Pòrtic, 2010), con Vicent Sanchis
 La orquesta rosa. Letra y música del pensamiento de izquierdas (Editorial Gota a Gota, 2014)
 Cataluña. El mito de la secesión (Almuzara, 2014). Edició de Juan Arza y Joaquim Coll
 Cataluña en claro. Economía, Derecho, Historia, Cultura (Faes, 2014). Edición castellana y catalana. Artículos de José Mª. de Areilza Carvajal y otros
 En pro de la regeneración política de España (Aranzadi, 2015). Dirección de Enrique Arnaldo Alcubilla y Pedro González-Trevijano
 Totalismo (ED Libros, 2016)
 Compendium II (Hänsel* i Gretel*, 2017). Edició i presentació de Llucià Homs i Fèlix Riera.
 Paganos. Crédulos, fanáticos, farsantes y vanidosos. (ED Libros, 2017).
Compendium III (Hänsel* i Gretel*, 2018). Edició i presentació de Llucià Homs i Fèlix Riera.
Sumisión en la granja. La obediencia os hará libres. (ED Libros 2019)
Compendium IV  (Hänsel* i Gretel*, 2019). Edició i presentació de Llucià Homs i Fèlix Riera.
Compendium V (Hänsel* i Gretel*, 2020) Edició i presentació de Llucià Homs i Fèlix Riera.
Tiempo de reflexión: 2020, el año de la pandemia (Faes, 2020). Coordinación de José Manuel de Torres. Diversos autores.
Compendium VI (Hänsel* i Gretel*, 2022) Edició i presentació de Llucià Homs i Fèlix Riera.
Por qué dejé de ser nacionalista.(Libros libres, 2022). Prólogo de Alejo Vidal-Quadras. Artículos de Salvador Sostres,Albert Soler, Anna Grau, Eva M Trias Terron, Júlia Calvet,Eva Parera, Miquel Porta Perales, Xavier Horcajo y Jesús Royo.

Referencias

Enlaces externos 
 Blog de Miquel Porta Perales
 Entrevista a Miquel Porta Perales
 Artículos en Crónica Global
 Tercera ABC
Artículos en Economía Digital 
 Autopsia del buenismo
 Rubalcaba y la "orquesta rosa"
 Artículo Periodista Digital
 Artículo ABC
 Entrevista La Razón

Escritores de España del siglo XX
Escritores de España del siglo XXI
Ensayistas de España del siglo XX
Periodistas de España del siglo XX
Periodistas de España del siglo XXI
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Escritores de Cataluña
Periodistas de Cataluña
Nacidos en Barcelona
Nacidos en Badalona